Église Saint-Fructueux peut désigner plusieurs édifices religieux dédiés à saint Fructueux :

 En France :
 Église Saint-Fructueux, Azereix, Hautes-Pyrénées
 Église Saint-Fructueux, Itxassou, Pyrénées-Atlantiques
 Église Saint-Fructueux d'Iravals, Latour-de-Carol, Pyrénées-Orientales
 Église Saint-Fructueux, Llo, Pyrénées-Orientales
 Église Saint-Fructueux, Taurinya, Pyrénées-Orientales
 Église Saint-Fructueux, Villebazy, Aude

Saint-Fructueux